Baisse bezeichnet
 fallende Kurse an einem (Aktien-)Markt, siehe Bullen- und Bärenmarkt

Baisse ist der Familienname von
 Josette Baisse (* 1924), französische Skilangläuferin

Siehe auch
 Besse